Одон, одон:

Названия 
 Одон — многослойная (от позднего неолита до раннего железного века) стоянка в уезде Хверён, провинции Хамгён-Пукто в КНДР.
 Одон — «звезда» по-бурятски и по-монгольски, в этой форме присутствует в наименованиях учреждений, фирм и географических наименований в регионах, где традиционно распространены монгольские языки.

Топонимы 
 Одон — муниципалитет (местность) в Испании.
 Одон — деревня в Тулунском районе Иркутской области России.
 Одон — река во Франции, приток Гаронны.
 Одон — река во Франции, приток Орна.
 Одон-Тала (Одоньтала) (монг. «звёздная степь»), современное китайское наименование Синсухай — заболоченная межгорная котловина (высота около 4300 м над уровнем моря) на северо-востоке Тибетского нагорья, в Китае. В ней находятся историки реки Хуанхэ, которые, как и сама котловина, были открыты и исследованы русским географом Пржевальским в 1884 году.

Персоналии 
 Одон, епископ Байе — соратник Вильгельма Завоевателя (XI век);
 Одон I Великопольский (?—1194) — князь Великопольский 1177/9-1182, князь удела на реке Обре 1177/9-1194, князь Калиша в 1193—1194.
 Одон Дейльский — французский хронист XII века;
 Одон де Лажери (Эд де Шатильон) — папа римский Урбан II (XI век);
 Одон Клюнийский — католический святой, монах — бенедиктинец, второй аббат Клюни, инициатор клюнийской реформы западного монашества;
 Одон Парижский — король Западно-Франкского королевства (IX век).

Аббревиатура  
 ОДОН — войсковое формирование;